V historii používalo jméno Jan II. několik osob:
 Jan II. (papež) († 535) – papež
 Jan II. Aragonský (1397–1479) – aragonský král
 Jan II. Bourbonský (1426–1488) – vévoda Bourbonský
 Jan II. Brabantský (1275–1312) – vévoda brabantský, lothierský a limburský
 Jan II. Braniborský (1237? – 1281) – markrabě braniborský
 Jan II. Bretaňský (1239–1305) – bretaňský vévoda
 Jan II. z Brienne († 1294) – hrabě z Eu
 Jan II. Dobrý viz Jan II. Francouzský
 Jan II. z Dražic († 1236) – pražský biskup
 Jan II. Francouzský (1319–1364) – francouzský král
 Jan II. Holandský (1247–1304) – hrabě z Hainaultu, Holandska a Zeelandu
 Jan II. Kastilský (1405–1454) – kastilský král
 Jan II. Komnenos (1087–1143) – byzantský císař
 Jan II. z Lichtenštejna (1840–1929) – kníže lichtenštejnský
 Jan II. Lotrinský (1424–1470) – vévoda lotrinský
 Jan II. Opavský (Jan II. Železný; 1365–1424) – ratibořský kníže
 Jan II. Opolský († 1532) – opolský kníže
 Jan II. Portugalský (1455–1495) – portugalský král
 Jan II. z Rožmberka (1430–1472) – český šlechtic
 Jan II. Šílený (1435–1504) – kníže zaháňský a hlohovský
 Jan II. (biskup olomoucký) († 1126)
 Jan II. (tridentský biskup) – tridentský biskup
 Jan Kazimír II. Vasa (1609–1672) – král polský a titulární král švédský

Rozcestníky - panovník